Томас Руне Андерсен (, 18 октября 1976, Есхейм, Норвегия) — норвежский композитор, гитарист и вокалист, более известный под псевдонимом Гальдер (Galder). Является основателем мелодик блэк-метал-группы Old Man’s Child, а также соло-гитаристом группы Dimmu Borgir.

Родился в небольшом городе под названием Есхейм, к северу от Осло. В 1993 году, под псевдонимом Грусом (Grusom) вместе с Ярдаром и Тьодальвом основал группу Old Man's Child. На альбомах Old Man’s Child он исполняет роль вокалиста, гитариста, басиста и клавишника, однако в полном составе группы его основными инструментами были гитара и клавишные. Гальдер присоединился к Dimmu Borgir в 2001 году.

Дискография 
 Old Man's Child: «In the Shades of Life» (1994)
 Old Man’s Child: «Born of the Flickering» (1995)
 Old Man’s Child: «The Pagan Prosperity» (1997)
 Dødheimsgard: «Satanic Art» (1998)
 Old Man’s Child: «Ill-Natured Spiritual Invasion» (1998)
 Old Man’s Child: «Revelation 666 — The Curse of Damnation» (2000)
 Dimmu Borgir: «Puritanical Euphoric Misanthropia» (2001)
 Dimmu Borgir: «World Misanthropy» (2002)
 Old Man’s Child: «In Defiance of Existence» (2003)
 Dimmu Borgir: «Death Cult Armageddon» (2003)
 Old Man’s Child: «Vermin» (2005)
 Dimmu Borgir: «In Sorte Diaboli» (2007)
 Old Man’s Child: «Slaves Of The World» (2009)
 Dimmu Borgir: «Abrahadabra» (2010)
 Dimmu Borgir: «Eonian» (2018)

Оборудование 
 Гитары Jackson, ESP SV series, ESP F series
 Предусилители Digitech
 Усилители Marshall, ENGL

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Dimmu Borgir

Музыканты, известные под псевдонимами
Музыканты блэк-метала
Музыканты Dimmu Borgir
Рок-гитаристы Норвегии
Соло-гитаристы